Нови Итебеј  () је насеље у општини Житиште, у Средњобанатском управном округу, у Србији. Према попису из 2011. било је 1147 становника.

Демографија 
У насељу Нови Итебеј живи 1036 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 40,6 година (38,4 код мушкараца и 42,8 код жена). У насељу има 504 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,61.

Ово насеље је углавном насељено Мађарима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Житишту
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији